Les Éclaireurs (Los Iluminadores en francés) designa a varios accidentes geográficos en Argentina:
 los islotes Les Éclaireurs, en el canal Beagle, junto a Ushuaia;
 el faro Les Éclaireurs, situado en uno de dichos islotes.